Die 1. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde im Mai 1997 in Finnland ausgetragen. Spielorte waren Godby und Mariehamn in der finnischen Region Åland.

Schweden bezwang Finnland im Finale mit 4:2 und wurde erster Weltmeister. Bronze ging an Norwegen.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate bei floorball.org

1997
Unihockey 1997
Unihockeywettbewerb in Finnland
Sport (Mariehamn)
Weltmeisterschaft 1997
Finström
Sportveranstaltung in Åland